

Persone

Artisti 
 Urs Graf (1485 circa-1529 circa) – pittore svizzero
 David Graf (1950-2001) – attore statunitense
 Christa Graf (1955 circa) – regista tedesca

Letterati 
 Arturo Graf (1848-1913) – poeta, aforista e critico letterario italiano
 Max Graf (1873-1958) – scrittore e critico musicale austriaco
 Hermann Graf Keyserling (1880-1946) – filosofo e naturalista estone naturalizzato tedesco
 Oskar Maria Graf (1894-1967) – scrittore tedesco
 Alfred Byrd Graf (1901-2001) – botanico e scrittore tedesco naturalizzato statunitense
 Fritz Graf (1944) – filologo svizzero

Sportivi 
 Sonja Graf (1908-1965) – scacchista tedesca naturalizzata statunitense
 Rolf Graf (1932) – ciclista svizzero
 Walter Graf (1937-2021) – bobbista svizzero
 Ulrich Graf (1945-1977) – pilota motociclistico svizzero
 Alexander Graf (1962) – scacchista uzbeco naturalizzato tedesco
 Carrie Graf (1967) – cestista e allenatrice di pallacanestro australiana
 Steffi Graf (1969) – tennista tedesca
 Claudio Graf (1976) – calciatore argentino
 Daniel Graf (1981) – sciatore tedesco
 Ol'ga Graf (1983) – pattinatrice su ghiaccio russa
 Bernhard Graf (1988) – sciatore austriaco
 Florian Graf (1988) – sciatore tedesco

Altre attività 
 Christoph Graf (1961) – dal 2014 colonnello comandante della Guardia Svizzera Pontificia
 Herbert Graf (1903-1973) – produttore teatrale austriaco
 Hermann Graf (1912-1988) – aviatore tedesco
 Willi Graf (1918-1943) – attivista tedesco

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Graf – città nella contea di Dubuque (Iowa)

Altro 
 Graf – titolo nobiliare che ricorre anche come elemento onomastico in tedesco
 Gruppo Romano Amici della Ferrovia – associazione culturale sulle ferrovie

Pagine correlate 
Gräf
Graff
Gräff